Avigliano (Potenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza
 Avigliano (Campagna), een plaats in de Italiaanse gemeente Campagna
 Avigliano Umbro, een gemeente in de Italiaanse provincie Terni